

Фрімонт — місто, штат Каліфорнія
 Фрімонт — місто, штат Індіана
 Фрімонт — місто, штат Айова
 Фрімонт — місто, штат Мічиган
 Фрімонт — місто, штат Небраска
 Фрімонт — місто, штат Нью-Гемпшир
 Фрімонт — місто в окрузі Стубен, штат Нью-Йорк
 Фрімонт — місто в окрузі Салліван, штат Нью-Йорк
 Фрімонт — місто, штат Північна Кароліна
 Фрімонт — місто, штат Огайо
 Фрімонт — місто в окрузі Кларк, штат Вісконсин
 Фрімонт — місто в окрузі Вопака, штат Вісконсин
 Фрімонт — селище, штат Вісконсин
 Фрімонт — переписна місцевість, штат Міссурі
 Фрімонт — переписна місцевість, штат Юта

Див. також 
 Фремонт